Tremeur kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Trimer, Ille-et-Vilaine, departementet Ille-et-Vilaine i regionen Bretagne, 
 Trémeur, departementet Côtes-d'Armor i regionen Bretagne,